Voici une liste de musiciens ou groupes pratiquant la musique irlandaise.

Irlande

Groupes

Musiciens

Fiddlers

Whistlers

Bodhrán

Uilleann pipers

Accordéon

Harpistes

Flûtistes

Cordes

Divers

États-Unis
Liz Carroll
Dropkick Murphys
Flogging Molly
Solas

France
Groupes de musique traditionnelle irlandaise
Les Booze Brothers
Clan d'Oiche
The Curious Bards

Artistes inspirés par la musique traditionnelle irlandaise
Sylvain Barou
Katrien Delavier
Foumagnac
Gwendal
Gérard Jaffrès
Ronan Le Bars
Myrdhin
Soïg Sibéril
Alan Stivell
Tri Yann
Jean-Michel Veillon

Canada
Barde
Dominique Dupuis
Loreena McKennitt

Écosse
The Boys of the Lough
Capercaillie
Calum Stewart

Péninsule ibérique
Celtas Cortos
José Ángel Hevia
Luar na Lubre
Carlos Núñez
Susana Seivane

Suisse
Glen of Guinness

Musiciens ou groupes
Musique irlandaise
Musique irlandaise